Okręty US Navy o nazwie USS "Barataria":
 Pierwszy "Barataria" (1862) był parowcem przechwyconym przez armię Unii w 1862. Samozatopiony w 1863.
 Drugi "Barataria" (AVP-33) był tendrem wodnosamolotów typu Barnegat, który był w służbie w latach 1944-1946. Służył później w USCG.

Barataria